Villanova (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
Villanova (Pennsylvania), een city in de Verenigde Staten
de aldaar gevestigde Villanova-universiteit
Villanova (Spanje), een gemeente in Aragon
Villanova (Ostuni)

Gemeenten in Italië:

Zie ook
Villanovacultuur, vroegste fase van de Etruskische cultuur
Vilanova (doorverwijspagina)